Il Torneo di Viareggio 1960 è stata la dodicesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il  per la sesta volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in sfide ad eliminazione diretta.

Tabellone Torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1960
Torneo di Viareggio